Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Iphitos d'Œchalie, fils d'Eurytos, tué par Héraclès ;
 Iphitos de Phocide, père d'Épistrophe et Schédios ;
 Iphitos, roi d'Élide dans le Péloponnèse.